Guoth ist der Name folgender Personen:

 Axel Guoth, deutscher Tennisspieler (2. Tennis-Bundesliga Herren 30 Süd 2006–2007)
 Heinrich Guoth (1868–1909), Diplom-Landwirt, württembergischer Landtagsabgeordneter (1900–1909)
 Stanislav Guoth, bekannt als Stan Mikita (1940–2018), kanadischer Eishockeyspieler slowakischer Herkunft
 Vladimír Guoth, Bürgermeister von Ivachnová (Slowakei)